Grup del Banc Mundial, organització internacional per al desenvolupament econòmic
 Game Boy Micro, versió de la consola portàtil Game Boy Advance de Nintendo
 Glioblastoma multiforme, tumor cerebral maligne més habitual en humans